Grambach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Grambach, Katastralgemeinde der Gemeinde Raaba-Grambach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark; ehemals selbständige Gemeinde
 Grambach (Böbing), Dorf der Gemeinde Böbing im Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Grambach, deutscher Name des Ortes Potočná (Číměř) der Gemeinde Číměř (deutsch Schamers), Bezirk Neuhaus, Südböhmische Region, Tschechien

Gewässer:
 Grambach (Raababach), linker Zufluss des Raababachs bei Dörfla, Markt Gössendorf, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark 
 Grambach (Tegernsee), östlicher Zufluss des Tegernsees bei Sankt Quirin, Gemeinde Gmund am Tegernsee, Landkreis Miesbach, Bayern
 Grambach (Weschnitz), linker Zufluss der Weschnitz in Birkenau, Kreis Bergstraße, Hessen

Siehe auch:
 Krambach